«Тень вампира» — название нескольких произведений искусства:
 Тень вампира (фильм) — фильм 2000 года, реж. Эдмунд Элиас Меридж, в гл. ролях Джон Малкович и Уиллем Дэфо
 Тень вампира (альбом) — альбом группы «Пикник» 2004 года